Le Bien commun est un magazine d'actualité mensuel français, créé le 1er novembre 2018 par François Bel-Ker et plusieurs membres de l'Action française dont la devise est « Tout ce qui est national est nôtre ».

Historique et ligne éditoriale 
Le journal est fondé le 1er novembre 2018 et succède à L'Action française 2000 qui a cessé de paraître en février 2018 du fait de difficultés financières. Ce mensuel royaliste conçu par l'Action française promeut « un nationalisme pour le XXIe siècle » et entend défendre « l'intérêt national » en vue de « restituer la France aux Français ». Il s'inscrit dans la droite lignée du nationalisme intégral développé par Charles Maurras.

Le journal constitue l'un des principaux vecteurs de communication du mouvement royaliste.

Articles connexes 

 Action française
 Aspects de la France
 L'Action française du dimanche
 L'Action française (Charles Maurras)
 La Nation française
 Revue d'Action française

Notes et références 

Presse d'Action française
Presse royaliste française
Titre de presse créé en 2018